Meißner Porzellan bzw. Meissner Porzellan bedeutet:

 Meißner Porzellan, eine Porzellanmanufaktur, Handelsmarke Meissner Porzellan
 Meißner Porzellan (Briefmarkenserie), eine Briefmarkenserie der Deutschen Post der DDR
 Meißner Porzellan (Film), ein Tonbild aus dem Jahr 1906, Regie: Franz Porten